

Іфріем — місто, штат Юта
 Іфріем — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Ефраїм
 Георгіос Ефрем